Curtis Jones peut désigner :
  (1906-1971), pianiste américain de blues ;
 Curtis Jones alias Green Velvet (1968-), DJ américain ;
 Curtis Jones (2001-), footballeur anglais.